На безымянной высоте:
 «На безымянной высоте» — песня к фильму «Тишина».
 «На безымянной высоте» — художественный четырёхсерийный фильм Вячеслава Никифорова, Россия, 2004.

См. также 
 Безымянная высота — памятник во Всеволожском районе Ленинградской области на правом берегу Невы у Ивановских порогов.